Джарред Кристофер Дюбуа (; род. , Инглвуд, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играет на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб АПОЭЛ.

Карьера 
Выпускник университета Юты, Джарред начал свою профессиональную карьеру в сезоне 2013/2014, выступая за немецкий клуб «Скайлайнерс». В составе команды набирал 7,8 очка, 1,7 передачи и 0,8 подбора в среднем за игру.

В марте 2015 года подписал контракт с московским «Динамо» до конца сезона 2014/2015. В составе команды стал бронзовым призёром Суперлиги.

Достижения 
  Бронзовый призёр Суперлиги: 2014/2015

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com
 Профиль на сайте БК «Динамо» Москва

Баскетболисты США
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК АПОЭЛ